Wechselbetrug steht für
 Wechselreiterei
 Geldwechseltrick, eine Form des Trickdiebstahls